Imandt ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Wilhelm Imandt (1846–1915), deutscher katholischer Theologe
 Peter Imandt (1823–1897), deutscher Vertreter der Arbeiterbewegung und Revolutionär